Boeuf Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Boeuf Township (Franklin County, Missouri)
 Boeuf Township (Gasconade County, Missouri)